

Новосели — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Новосели — присілок, Казанський район, Тюменська область